Schlosser ist
 eine Berufsbezeichnung, siehe Schlosserei
 Schlosser (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (58896) Schlosser, Asteroid des Hauptgürtels
 der Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers W. H. Schlosser Manufacturing Company
 Schlosser (Schiff, 1854), benannt nach dem Historiker Friedrich Christoph Schlosser.

Siehe auch:

 Schlossar
 Schlosserbuben